

Belgique 
 Rue de l'Agriculture, à Ath
 Rue de l'Agriculture, à Bruxelles
 Avenue de l'Agriculture, à Liège

Canada 
 Rue de l'Agriculture, à Québec

France 
 Avenue de l'Agriculture, à Clermont-Ferrand
 Rue de l'Agriculture, à Lons-le-Saunier

Agriculture